Трюдо́ () — фамилия французского происхождения, распространённая в Канаде.

Известные носители 
 Трюдо, Гарри (род. 1948) — американский художник комиксов.
 Трюдо, Джастин (род. 1971) — премьер-министр Канады с 2015 года, сын Пьера Трюдо.
 Трюдо, Джек (род. 1962) — профессиональный игрок в американский футбол.
 Трюдо, Пьер Эллиот (1919—2000) — канадский политик, пятнадцатый премьер-министр Канады.